De Regentes kan verwijzen naar twee Nederlandse gebouwen, beide vernoemd naar de Nederlandse Koningin-regentes Emma.

 Theater De Regentes, een voormalig zwembad en tegenwoordig theater in Den Haag
 De Regentes (Groningen), een woontoren in de stad Groningen